Bannes kan syfta på:

 Bannes, Lot, fransk kommun i departementet Lot
 Bannes, Marne, fransk kommun i departementet Marne
 Bannes, Haute-Marne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Bannes, Mayenne, fransk kommun i departementet Mayenne

Se även 

 Banne